Douhet steht für:
 Giulio Douhet (1869–1930), italienischer General und Theoretiker des Luftkriegs
 Le Douhet, Gemeinde im Département Charente-Maritime, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich